Slovo devon nebo Devon označuje:

 devon (geologie) – geologický útvar prvohor
 devon (skot) – plemeno skotu
 Devon (pornoherečka) – americká pornoherečka

geografie
 Devon (hrabství) – hrabství na jihozápadě Anglie
 Devon (ostrov) – ostrov v Kanadském arktickém souostroví, Kanada

místa
Kanada
 Devon (Nové Skotsko)
 Devon (New Brunswick)
 Devon (Alberta)

Spojené státy americké

 Devon (Connecticut)
 Devon (Delaware)
 Devon (Iowa)
 Devon (Kalifornie)
 Devon (Kansas)
 Devon (Kentucky)
 Devon (Montana)
 Devon (New York)
 Devon (Pensylvánie)
 Devon (Západní Virginie)

 Devon Green (Pensylvánie)
 Devon Park (Virginie)